Уманская — имя собственное:

Фамилия 
 Михайлова (Уманская), Ирина Витальевна (род. 1963) — российская шахматистка, гроссмейстер среди женщин.
 Уманская, Софья Даниловна — концертмейстер, Заслуженная артистка России (2006).

Топоним 
 Уманская — название станицы Ленинградская Краснодарского края до 1934 года.
 Уманская — железнодорожная станция в станице Ленинградская, на полуразобранной ныне линии Староминская — Сосыка-Ростовская.

См. также 
 
 Уманское